Le FC Barreirense est un club de football portugais fondé en 1911.

Le club est basé à Barreiro, tout comme son voisin, le GD CUF. Ces deux clubs se trouvent dans la vallée du Tage à environ 20 km de Lisbonne.

Historique 

Le club passe 24 saisons en Liga Sagres ().

Il obtient son meilleur résultat en D1 lors de la saison 1969-1970, où il se classe  du championnat, avec 11 victoires, 6 partages et 9 défaites pour un total de 28 points en 26 journées.

La dernière présence en  du FC Barreirense remonte à la saison 1978-1979.

Le FC Barreirense évolue pour la dernière fois en D2 lors de la saison 2005-2006.

Palmarès 

 Liga de Honra () :
 Champion : (6) : 1943, 1951, 1960, 1962, 1967, 1969
 II Division B () :
 Champion : (1) : 2005
 Coupe Ribeiro dos Reis :
 Vainqueur : 1968

Anciens joueurs 
  Marco Airosa
  Kali
  Iosif Fabian
  José Pedro
  Álvaro Pina
  Yoruba Pinto

Bilan saison par saison

Liens externes 
 
 

Barreiro
Club de football fondé en 1911